Département de San Pedro (en espagnol : )et Département San Pedro (en espagnol : ),peuvent désigner :

Subdivisions

le département de San Pedro, subdivision de la province de Jujuy ;
le département San Pedro, subdivision de la province de Misiones ;

le département de San Pedro, un des 17 départements du pays.